Die Kangaroo Cup International Ladies Open Tennis 2018 waren ein Tennisturnier für Damen in Gifu. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 1. bis zum 6. Mai 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Gifu